Lacrosse  kan avse:

 Lacrosse, en lagidrott av indianskt ursprung och som spelas med racketliknande klubba och gummiboll
 Lacrosse (musikgrupp), ett indiepopband från Stockholm, Sverige
 Lacrosse Island, en ö i Australien

Se även

 La Crosse (olika betydelser)